Un kontor era un puesto comercial en el extranjero de la liga Hanseática que servía para cobijar a los comerciantes alojados en los principales países del norte de Europa.

Los kontore eran muy importantes en Londres (Steelyard), Brujas, Bergen (Bryggen) y Novgorod (Peterhof). Adicionalmente, algunos puertos tenían un mercado representativo y un depósito. De todos los edificios de kontor solamente Bergen Kontor, conocido como Bryggen, en Noruega, ha perdurado hasta hoy. Bryggen fue cerrado como kontor de la liga Hanseática en 1754. Bergen Kontor está en la lista de la Unesco por la herencia cultural que tiene.

Liga Hanseática